Silvestre foi o cognome adoptado por vários papas católicos: 

 033  São Silvestre I  ~ (314?-335?)
 141  Papa Silvestre II  ~ (999-1003) O.S.B.
 148  Papa Silvestre III ~ (1045)

Desambiguação